Torrecampo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrecampo (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Torrecampo (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar